FAF er en forkortelse med flere betydninger:

 Film- og tv-arbejderforeningen – en fagforening
 Foreningen af Fagarkæologer - en forening for arkæologer
 Fyens Andels-Foderstofforretning – en foderstofvirksomhed i Ringe
 Fynske Antifascister – en gruppe autonome i Odense